Shturtzite () est un groupe de rock bulgare fondé en 1967 à Sofia par Kiril Marichkov. C'est un des premiers groupes de rock en Bulgarie et jusqu'à présent, le plus populaire et aimé dans leur patrie.

Histoire du groupe  

Dans les années 1960, la musique rock, bien que condamnés par la propagande communiste, a réussi à pénétrer derrière le Rideau de fer. Un groupe d'amateurs de Sofia, inspiré par The Beatles, nommé "Bandaratzite" jete les bases de la musique rock en Bulgarie. Ce groupe se désintègre rapidement, mais un de ses membres, Kiril Marichkov, a décidé de s'engager sérieusement avec ce genre de musique. Peu de temps après, il a créé un nouveau groupe, dont le nom sera « Shturtzite » (« Les Grillons »). Il raconte : « C'est ma mère et la mère de Petar Tzankov (le batteur du groupe à cette epoche) qui ont inventé ce nom, et nous étions heureux parce qu'il est associé au folklore bulgare et symbolise l'esprit du musicien libre. » Au cours des deux prochaines décennies, leur musique sera l'expression de l'aspiration à la liberté et à la lutte contre les stéréotypes, imposés par les autorités communistes en Bulgarie. En 1968, le groupe a publié son premier EP. De 1976 à 2013, les membres de « Shturtzite » sont : Kiril Marichkov (basse et chant), Petar Guzelev (guitare soliste), Vladimir "Valdy" Totev (clavier et chant) et Georgi Markov (batterie). Ils atteignent le sommet de sa carrière dans les années 1980. À la suite de la sortie de l'album Mousquetaire Mars en 1987, le groupe donne une tournée en Bulgarie, qui célèbre ses 20 ans depuis sa création. Après la fin de cette tournée « Shturtzite » interrompent leur activité. Marichkov explique sa décision ainsi: "J'ai été vraiment dégouté de voir que les miliciens battent les adolescents dans l'audience à chaque notre concert, et donc je n'ai voulu plus sortir sur scène." La façon dont un concert de rock passe, ne correspond pas à la perception du gouvernement communiste de «manifestation culturelle de masse." Mais la domination du parti communiste bulgare s'achève en 1990 et « Shturtzite » participent à des rassemblements politiques, dans l'enthousiasme pour la modernisation du pays après la fin de l'ère communiste. Leur chanson « Аз съм просто човек » (« Je ne suis qu'un humain ») est traditionnellement associée à cet enthousiasme. À cette epoche Marichkov est brièvement député de СДС (Union des forces démocratiques). « Shturtzite » se sont réunis dans la période 1996-1998 pour célébrer les 30 ans depuis la création du groupe par une tournée nationale. Les prochaine réunions ont lieu en 2004 quand le groupe fait de nombreux concerts en Bulgarie, en Europe occidentale, en Israël et aux États-Unis, et en 2007 quand ils célèbrent les 40 ans depuis la création du groupe par une nouvelle tournée nationale. Sortie de l'album Le seuil du cœur en 2008 est suivi par quelques concerts sporadiques.

Petar Guzelev meurt le  à Sofia d'un cancer du cerveau. Marichkov déclare que "Shturtzite" ne continueront plus leurs activités. Dans la même année, il crée le groupe "Fondation" avec d'autres musiciens bulgares. Le  « Shturtzite » fait un concert d'adieu à Sofia avec des musiciens invités, notamment les guitaristes de "Fondation" Ivan Lechev et Slavcho Nikolov. L'occasion est le 50ème anniversaire du groupe.

Styles musicaux 

Les premières chansons de "Shturtzite" comme "Песен без думи" ("Chanson sans paroles" - version de chanson du groupe The Shadows), "Звън" ("Tintement") et "Малкият светъл прозорец" ("La petite lumineuse fenêtre") peuvent être attribué à "l'estrade", un mot qui résume la musique populaire en Bulgarie à l'époque du communisme. Mais au fil du temps, le style de "Shturtzite" a évolué vers le hard rock. Marichkov, Guzelev et Totev ont contribué tant qu'auteurs-compositeurs. Certaines des chansons ultérieures du groupe comme "Стълбата" ("L'échelle"), "Педя човек" ("Pedya chovek" (caractère fantastique du folklore bulgare, similaire de Petit Poucet,  Plein-Poignet,  Grain-de-Mil, etc.)) et "Деградация" ("Dégradation") sont aiguë critique sociale. Habituellement, les paroles de leurs chansons ne sont pas écrites par les membres du groupe.

Discographie

1976 Щурците (Shturtzite)

1978 Щурците (Shturtzite)

1980 XX век (XXe siècle)

1982 Bкусът на времето (Le goût du temps)

1985 Конникът (Le cavalier)

1987 Мускетарски марш (Mousquetaire mars)

1988 20 години по-късно (live) (20 ans plus tard) (live)

1998 30 години Щурците (30 ans de Shturtzite)

2008 На прага на сърцето (Le seuil du cœur)

Liens externes 
 Shturtzite Fan Site

Groupe bulgare de rock
Art à Sofia